Thorophos är ett släkte av fiskar. Thorophos ingår i familjen pärlemorfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlemorfiskar
Thorophos